María del Pilar Pérez López (Santiago, 21 de diciembre de 1951) es una arquitecta chilena actualmente sirviendo una cadena perpetua por el triple asesinato de su exmarido, el arquitecto Francisco Zamorano Marfull, su pareja, el tecnólogo médico Héctor Arévalo Olivero, y la pareja de su sobrina, Diego Schmidt-Hebbel Niehaus, entre abril y noviembre de 2008, todos a través de un sicario, José Ruz Rodríguez. Dado a estas acciones, es conocida popularmente como "La Quintrala de Seminario". A pesar de sus múltiples condenas, hasta hoy en día proclama su inocencia ante el caso.

Biografía 
Pilar Pérez López nació en Providencia, comuna de Santiago, en 1951, a padres José Pérez Pérez, nacional español de Chaguazoso quien escapó de su país natal para evadir el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial y dueño de una reconocida panadería de la misma comuna, y María Aurelia López Castaño, descrita por el fiscalizador Humberto Díaz como una mujer autoritaria y matriarca, siendo la hija mayor de este matrimonio. Sus padres estuvieron opuestos al gobierno de la Unidad Popular y José era partidario de Francisco Franco, pero se juntó a la Comité Pro Paz tras la sugerencia de un amigo. Tiene dos hermanas menores, Gloria y Magdalena. De acuerdo a su madre, sufrió de problemas de controlar su ira en su niñez, varias veces explotando con rabia en contra las personas en su entorno, y que le había robado dinero en varias ocasiones previas.

En el 3 de marzo de 1976, María del Pilar Pérez López, de 26 años al momento, contrajo matrimonio con Francisco Pelayo Elías Zamorano Marfull, de 24 años al momento. Nacieron un hijo y una hija de este matrimonio, Juan José y María Rocío. Durante los años 90, José Pérez comenzó a mostrar síntomas de Alzheimer, y tuvo la intención de que Zamorano sería el nuevo dueño de su panadería cuando el fallezca, pero cambió de opinión después de que Zamorano se reveló como un hombre homosexual y se separó de Pilar Pérez. Durante sus últimos años de vida, hubo varios conflictos sobre la herencia de Pérez. La familia de Pérez la ha descrito como una mujer conflictiva y violenta, y su madre testificó que bromeó sobre la cantidad de sicarios en Estados Unidos tras un viaje a Nueva York. En el 7 de julio de 2007, tuvo una alteración física contra Montserrat Hernando Berríos, su nuera, siendo esposa de su hijo Juan José. 

Supuestamente, habría usado el dinero de la herencia su padre (quien falleció en 1999) para contratar a José Mario Ruz Rodríguez como un sicario, dándole un mapa de la casa de sus víctimas, marcando dónde duermen las víctimas y dónde guardaban su dinero. En el 23 de julio de 2008, el baleó a la pareja compuesta entre Francisco Zamorano Marfull y Héctor Arévalo Olivero. El 6 de noviembre, contrató a Ruz nuevamente, esta vez indicándole que entre a la residencia familiar de los parientes de Pérez con la intención de asesinarlos a todos para que ella podría recolectar la herencia total de su padre. El 23 de noviembre, intentó cumplir este plan, pero solamente alcanzó a disparar a Diego Schmidt-Hebbel Niehaus, el novio de Belén, la sobrina de Pérez López, antes de ser encontrado por el resto de la familia y escaparse. Ambos Ruz y Pérez fueron atrapados por la Policía de Investigaciones de Chile dentro del mismo mes dado a un testigo que capturó la patente del auto de Ruz, quien confesó a todos los hechos tras ser descubierto. Después de ser detenida, Pérez tuvo un intento de suicidio y le mandó una carta a escrita a su hija, pidiéndole que le ofrezca dinero a Ruz a cambio de que modifique su versión de los eventos ocurridos para incriminar a su cuñado Agustín Molina.

El juicio contra Pilar Pérez inició en el 23 de septiembre de 2010. En total, Pérez fue acusada individualmente con lesiones graves en contra de Montserrat Hernando, y fue acusada junto a José Ruz de:

 parricidio contra Francisco Zamorano Marfull
 homicidio calificado contra Héctor Arévalo Olivero
 robo con homicidio consumado contra Diego Schmidt-Hebbel
 homicidio frustrado en contra de María Belén Molina Pérez, María Aurelia López Castaño, Gloria Pérez López y Agustín Molina Mirabel

A pesar de declarase inocente el día anterior, el 19 de enero de 2011, fue encontrada culpable, y, junto a su cómplice, condenada a cadena perpetua con la posibilidad de beneficio carcelarios después de 40 años de presidio efectivo.

Actualmente, sirve su pena dentro de la cárcel de mujeres de San Joaquín, compartiendo pabellón con Marcela Mardones, expareja del frentista Raúl Escobar Poblete, quien fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Jaime Guzmán. Dentro de prisión, fue parte del comité organizador de la visita que la dio el Papa Francisco a este penal durante su visita a Chile. Supuestamente, se ha peleado varias veces con Jeannette Hernández, quien fue condenada por el asesinato de sus hijos en 2009. En julio de 2022, Pérez y su abogado Pablo Armijo le pidieron a la corte suprema que se anele su condena y lanzaron el canal de YouTube "La Voz de Pilar", donde ambos comparten su versión de los eventos ocurridos.

Notas

Referencias 

Asesinas de Chile
Arquitectas de Chile
Nacidos en Santiago de Chile